Дон Жуан Португальский (; ) — старший сын португальского короля Педру I и его метрессы Инес де Кастро. Один из основных претендентов на престол во время кризиса престолонаследия 1383—85 годов.

Биография 
Инфант Жуан был известен в Португалии своей мужественной статью и любим народом. В достаточно зрелом возрасте он воспылал страстью к рыжеволосой Марии Теллеш де Менезеш (сестре королевы Леонор), которая была на 11 лет его старше и уже имела сына от первого брака (будущего великого магистра ордена Христа). Во избежание гнева королевы они обвенчались тайно (в 1376 году).

Согласно традиционной точке зрения, властолюбивая Леонор опасалась, что в случае наследования престола Жуаном новая королева оттеснит её от власти и потому подговорила дона Жуана избавиться от супруги, пообещав ему в жёны свою дочь Беатрису (законную наследницу короны). В 1378 году в Коимбре дон Жуан, якобы в приступе ревности, задушил свою супругу. Преступление получило широкую огласку, и дон Жуан в одночасье превратился из наиболее любимого народом члена королевской фамилии в изгоя.

Опасаясь за свою жизнь, дон Жуан покинул Португалию. Он нашёл убежище при дворе кастильского короля Энрике II, который дал ему в жёны свою внебрачную дочь Констанцию. В качестве свадебного дара он получил замок Валенсия-де-Кампос с титулом герцога. Там он выстроил новый замок, названный в его честь Валенсия-де-Дон-Хуан («Валенсия дона Жуана»).

Дон Жуан — как наиболее вероятный наследник португальской короны — на протяжении 5 лет вёл вольготную жизнь в замке Валенсия. От престола его отделяла только инфанта Беатриса. В 1383 году состоялся брак Беатрисы с новым кастильским монархом Хуаном. Видя в доне Жуане потенциального наследника, тот распорядился заточить его в темницу. Он умер в неволе 14 лет спустя, похоронен в Саламанке.

Потомство Жуана Португальского по мужской линии продолжалось до середины XVII века. Его внук Фернанду занимал архиепископскую кафедру в Браге. Замок Валенсия унаследовала дочь Мария, супруга Мартина Васкеса де Куньи — родоначальника рода Тельес-Хиронов. Дочь и наследница последнего графа Валенсия из рода де Кунья вышла замуж за герцога Нахерского.

Предки

Примечания 

Внебрачное потомство монархов Бургундской династии (Португалия)
Инфанты Португалии
Наследники, не вступившие на престол (Португалия)
Претенденты на трон Португалии
Герцоги Испании
Женоубийцы
Умершие в местах лишения свободы